Friendsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Friendsville (Maryland)
Friendsville (Pennsylvania)
Friendsville (Tennessee)